Самойлов, Павел:
 Самойлов, Павел Анатольевич (род. 1982) — российский футболист.
 Самойлов, Павел Васильевич (1866—1932) — русский актёр.